Nationaal Kampioen of Nationaal Kampioenschap, synoniem van landskampioen of landskampioenschap
 Nederlands Kampioenschap, zoals in NK Horeca of Nederlandse kampioenschappen atletiek
 Nogometni klub, Kroatisch en Sloveens voor "voetbalclub", zoals in NK Dinamo Zagreb of NK Maribor
 Landkreis Neunkirchen, een district in de Duitse deelstaat Saarland
 Neunkirchen (district Oostenrijk), een district in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
 Internationale kaars, Normaalkaars, een oude eenheid van lichtsterkte